hrabstwo Dunn (ang. Dunn County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Dunn (ang. Dunn County) w USA, w stanie Wisconsin